Brothers and Sisters (televisieserie uit 1979), een Amerikaanse komedieserie
 Brothers & Sisters (televisieserie uit 2006), Amerikaanse dramaserie
 Brothers & Sisters (ep), een ep van de Britse rockgroep Coldplay
 Brothers and Sisters (ER), aflevering van ER
 Brothers and Sisters (album), album van The Allman Brothers